Александр Владимирович Кириенко (род.  г.) — украинский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Родился в Киеве. До кинофакультета учился издательскому делу в КПИ. Закончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, факультет кино и телевидения, кафедра телевидения (руководитель Виктор Кисин), группа режиссуры видеофильма (мастерская Анатолия Борсюка и В. Чубасова).

Самостоятельно работает режиссёром с 1994 года (со II курса КДИТМ); занимается производством фильмов, рекламных роликов, музыкальных клипов.

Дебютировал на ММЦ «Интерньюз». Работал на телевидении («1+1», «Новый канал», «ICTV»). Главный режиссёр телепрограмм «Завтрак с 1+1», «Подъём», «УМ», «Живой звук», прямых эфиров музыкальных фестивалей «Червона Рута» (1998, 1999), прямой трансляции Новогодней ночи 2001 года на «Новом Канале».

С 2000 года продюсер и режиссёр-постановщик собственной студии «Propaganda House». С 2004 года активно работает в кинематографе (режиссёр художественных фильмов, телесериалов, телефильмов).

Фильмография

Режиссёр 
 2004 — Королева бензоколонки 2 (телефильм)
 2006 — Оранжевое небо
 2007 — Свои дети
 2007 — Люблю тебя до смерти
 2007 — Инди
 2008 — Враг номер один
 2008 — Иллюзия страха
 2008 — Альпинист
 2008 — Прощение
 2009 — Найдёныш
 2010 — Найдёныш 2
 2010 — Последняя минута
 2011 — Была тебе любимая
 2012 — Соло на саксофоне
 2012 — Любопытная Варвара
 2014 — Лабиринты судьбы
 2014 — Под каблуком
 2014 — Питер-Москва
 2015 — Снег и пепел
 2015 — Убийство на троих
 2016 — Сводные сёстры
 2016 — Ивановы
 2016 — Две жизни
 2016 — Преступление (второй сезон)
 2017 — Перекрёстки
 2018 — Клоун (короткометражка)
 2018 — Русалки
 2019 — 2020 — На твоей стороне
 2020 — Следуя за сердцем
 2021 — Клиника счастья
 2021 — Теория зла

Сценарист 
 2007 — Инди
 2008 — Иллюзия страха
 2008 — Прощение

Награды и номинации 
 Картина «Иллюзия страха» выдвигалась от Украины на премию «Оскар» в номинации «Лучший неанглоязычный фильм».
 Специальный приз жюри за фильм «Иллюзия страха» на 42-м Международном Хьюстонском фестивале (2009).

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Кинорежиссёры XXI века